Fritz Helmut Landshoff (1901-1988) – editore tedesco-olandese
 Hermann Landshoff (1905-1985) – fotografo, grafico e caricaturista tedesco-statunitense
 Ludwig Landshoff (1874-1921) – musicista e direttore d'orchestra polacco
 Peter Landshoff (1937) – fisico britannico
 Ruth Landshoff (1904-1966) – attrice e scrittrice tedesco-statunitense